Le vice-président de la République du Suriname est le deuxième personnage de l'État surinamien. Il est élu en même temps que le président de la République par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3, il est donc élu au suffrage universel indirect. Si aucun candidat n'obtient la majorité après le troisième tour de scrutin, l'élection est organisée par une Assemblée populaire spéciale, qui inclut également des représentants municipaux. Pour ce scrutin la majorité absolue (50 % plus une voix) est nécessaire pour être élu.

La fonction de vice-président de la République a été créée par la Constitution de 1987, quand celle de Premier ministre a été abolie. Le vice-président de la République est chargé de la gestion au jour le jour du Conseil des ministres et est en tant que tel responsable devant le président de la République.

Voici la liste des vice-présidents de la République du Suriname depuis la création de ce poste en 1988 :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Politique du Suriname
 Liste des présidents du Suriname
 Liste des Premiers ministres du Surinam

Suriname